Schneider kan syfta på:
 Schneider, ett efternamn
 Schneider, Indiana, en ort i Indiana, USA
 Schneider SG-38, ett tyskt glidflygplan
 Voith-Schneider, en typ av propeller
 Schneider Electric, en världsomspännande elektroteknikkoncern med huvudkontor i Paris